Organisaties
 Defensie Helikopter Commando, een organisatie van de luchtmacht

Sport
 DHC Delft, een amateurvoetbalclub uit Delft
 DHC '04, een amateurvoetbalclub uit Utrecht
 DHC Delft, een tafeltennisvereniging uit Delft
 DHC '66, de oude naam van de voetbalvereniging XerxesDZB uit Rotterdam
Doetinchemse Hockey Club, een hockeyvereniging uit Doetinchem

Muziek
 Dance Hall Crashers, een Amerikaanse ska-punk groep.